Tuff steht für:
 Tuff, ein Vulkangestein
 Kalktuff, auch Süßwasserkalk oder Quellkalk, ein Sediment
 Tuff (Band), eine 1985 gegründete US-amerikanische Glam Metal-Band

Tuff ist der Familienname folgender Personen:
 Antoinette Tuff, US-amerikanische Buchhalterin und Geisel eines Amoklaufs
 Stein Henrik Tuff (* 1974), norwegischen Skispringer

Sonstiges:
 Tuff Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika